Ула Якобсон () е шведска актриса.

Биография 
Родена е на 23 май 1923 година в Гьотеборг. Първоначално играе в театъра, от 1951 година се снима в киното, като през 1955 година играе главната роля във филма на Ингмар Бергман „Усмивки от една лятна нощ“. Най-известна е с единствената женска роля във филма „Zulu“ (1964).

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Шведски актьори и актриси
Родени в Гьотеборг
Починали във Виена